Красноарме́йская — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Красноармейская — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Красноармейская — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.

Разное 
 Красноармейская-Западная № 1
 Красноармейская волость
 Красноармейская улица

См. также 
 Красная армия (значения)
 Красноармейск
 Красноармейский
 Красноармейское